(né en 1893), escrimeur américain.
 Béla Szőkefalvi-Nagy (1913-1998), mathématicien hongrois.
  (né en 1941), tireur hongrois.
 Béla Nagy (né en 1943), archer hongrois.
 Béla Nagy (né en 1952), lutteur olympique hongrois.
 Béla Nagy (né en 1957), joueur roumain de hockey sur glace.
 Béla Nagy, escrimeur hongrois.